Dubiszcze – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie wołyńskim.
 Dubiszcze – wieś na Ukrainie w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego.
 Dubiszcze – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.